Cowboys from Hell (на български език – Каубои от ада) е пети студиен музикален албум на метъл групата Pantera, който е издаден на 24 юли 1990 г. от Atco Records. Първия комерсиално успешен албум на групата след като груув метъла става основния им стил. Според повечето им фенове това е „дебютния“ албум на групата, предвид тяхното глем метъл минало.

Състав 
 Фил Анселмо – вокали
 Вини Пол – барабани
 Даймбег Даръл – китара
 Рекс Браун – бас

Песни

Външни препратки 
 Официална страница

Музикални албуми от 1990 година
Албуми на Пантера